

Прізвища 
Черткови — московський боярський рід, що походить від Шацького воєводи 16 сторіччя Івана Григоровича Чортка Матвійова
 Чертков Василь Олексійович (1726—1793) — губернатор Азовської губернії з 1775 по 1781 роки
 Чертков Володимир Григорович — російський публіцист
 Чертков Дмитро Васильович (1758—1831)
 Чертков Євген Олександрович (1938) — радянський та український спортсмен і тренер з греко-римської боротьби.
 Чертков Іван Дмитрович (1796—1865)
 Чертков Михайло Іванович (1829—1905) — російський державний і військовий діяч
 Чертков Михайло Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни з 2014 року
 Феня Черткова (1869—1927) — аргентинська феміністка, соціалістка і скульпторка з української Одеси
 Чертков Юрій Дмитрович — член Партії регіонів; депутат ВР України.

Інші значення 
 Чертков (футбольний клуб)